Antônio Augusto Monteiro de Barros – deputado geral e senador do Império do Brasil de 1828 a 1841
 Lucas Antônio Monteiro de Barros, visconde de Congonhas do Campo – presidente do Supremo Tribunal de Justiça, deputado geral, presidente da província de São Paulo e senador do Império do Brasil
 Lucas Antônio Monteiro de Barros, barão de Santa Alda – fazendeiro e neto do visconde de Congonhas do Campo
 Luís de Sousa Monteiro de Barros – advogado, fazendeiro e comerciante de café da região Sul-Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Agraciado com o título nobiliárquico de Barão Monteiro de Barros em 1883
 Marcos Antônio Monteiro de Barros – sacerdote católico e senador do Império do Brasil de 1826 a 1852
 Organização Monteiro de Barros – grupo formado por emissoras de rádio AM e FM, de um jornal diário e da Rede Vida
 Romualdo José Monteiro de Barros – político, fazendeiro e barão, presidente da província de Minas Gerais, de 10 de junho a 17 de julho de 1850, chamado pelo título Barão de Paraopeba
 Rodrigo Janot Monteiro de Barros – Procurador-Geral da República

Veja também 
 Barros Monteiro

Desambiguação